Made in Germany 1995—2011 — збірка найвідоміших пісень німецького гурту Rammstein, опублікована 6 грудня 2011 під лейблом Universal Music Group. Збірка містить 15 пісень, виданих раніше, а також нову пісню Mein Land. Альбом має шість різних обкладинок, на яких зображено посмертні маски кожного з учасників гурту. Компіляція буде доступною у трьох різних виданнях. The Standard Edition (1×CD), Special Edition (2×CD) та Super Deluxe Edition (2×CD + 3×DVD).

Перелік композицій

Синґли 

11 листопада 2011 року було презентовано синґл Mein Land, що містив зокрема дві нові пісні — Vergiss Uns Nicht та Mein Land. Крім того було презентовано кліп на останню з них.

Учасники запису

Rammstein 
 Тілль Ліндеманн — головний вокал
 Ріхард Круспе-Бернштайн — гітара, бек-вокал
 Пауль Ландерс — ритм-гітара, бек-вокал
 Олівер Рідель — бас-гітара
 Крістоф Шнайдер — ударні, перкусія
 Крістіан Лоренц — клавішні, семпли

Додатковий персонал 
 Бобо — додатковий вокал на «Engel»
 Свен Гелбіґ — аранжування хору (трек 4)
 Дрезденський камерний хор — хор (треки 4, 13), диригент Андреас Пабст
 Ольсен Інвольтіні — струнні аранжування (треки 8, 9, 15)
 Бербель Бюлер — гобой (трек 15)
 Кепенікер Цупфорхестер — мандоліна (трек 15)

Позиції в чартах

Щотижневі чарти

Щорічні чарти

Сертифікація

Примітки 

Музичні альбоми німецькою мовою
Альбоми Rammstein
Музичні альбоми 2011
Альбоми німецьких виконавців
Рок-альбоми